MH steht für:

in der Medizin:

 die Erbkrankheit Maligne Hyperthermie
 die Krebserkrankung Morbus Hodgkin

in der Technik:

 MH (E-Mail), ein Computerprogramm und sein Speicherformat
 metal halide (lamp), siehe Halogenmetalldampflampe
 Metallhydrid, welches z. B. für  Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) verwendet wird

in anderen Bereichen:
 Honduras nach dem ICAO-Code
 Machine Head, Thrash-Metal-Band
 Magyar Honvédség
 Malaysia Airlines Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die Markenheftchen, siehe Briefmarkenheft
 Marshallinseln, als Landescode nach ISO 3166
 'Motor Hispania', Moped-Hersteller 
 Most–Híd, slowakische Partei, die hauptsächlich die Interessen der ungarischen Minderheit bzw. das Zusammenleben der Volksgruppen vertritt
 München Hauptbahnhof nach DS 100
 Motorhispania

MH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr im Ruhrgebiet / Nordrhein-Westfalen
 Griechenland: Lesbos, Insel Limnos
 Großbritannien: Manchester
 Indien: Maharashtra
 Irland: County Meath/An Mhí
 Niederlande: Motorräder
 Rumänien: Kreis Mehedinți
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis
 Belarus: Polizei in der Stadt Minsk

Mh steht für:

 Englisch „man hour“, Mannstunde:  eine veraltete Maßeinheit in Projektplanung und Softwaretechnik

mh steht für:

 die marshallesische Sprache, nach ISO 639-1
 .mh, die Top-Level-Domain der Marshallinseln

mH steht für:

Millihenry, ein Einheitenname der elektrischen Induktivität

MH